Серге́й Евге́ньевич Чебота́ев (; ) — украинский футболист, защитник

Биография 
Родился в Запорожье. В футбол начинал играть в детской школе «Динамо» (Запорожье). Первым тренером Сергея был его отец Евгений Иванович Чеботаев, выступавший во второй союзной лиге в составе местного «Торпедо». Далее занимался в Академии донецкого «Шахтёра», из которой выпустился в 2005 году. Первой профессиональной командой Чеботаева была луцкая «Волынь», за которую футболист сыграл 8 матчей в первой лиге в 2007 году. Далее футболист 4,5 года провёл в алчевской «Стали».

Зимой 2013 году футболист, желавший испытать себя в клубе Премьер-лиги, поехал на просмотр в «Ворсклу». Тем не менее контракт с ним подписан не был, и в срочном порядке Чеботаеву необходимо было искать новый клуб. Полузащитник перешёл в «Гелиос», который возглавлял знавший его по Запорожью Анатолий Чанцев. Сыграв несколько матчей в Харькове, футболист получил травму голеностопа, и после отставки Чанцева понял, что в «Гелиосе» на него не рассчитывают. После того, как был разорван контракт с харьковской командой, агент предложил футболисту попробовать свои силы в ФК «Полтава». В полтавский клуб Чеботаева пригласил Анатолий Бессмертный, но буквально перед трансфером игрока клуб возглавил Илья Близнюк. Несмотря на смену тренера, Чеботаев отыграл в Полтаве весь сезон.

Летом 2014 года перешёл в «Горняк-Спорт» (Комсомольск), с которым занял третье место в первой лиге. После окончания сезона агент футболиста предложил его кандидатуру тренеру победителя первой лиги «Александрии» Владимиру Шарану, готовившему команду к старту в высшем дивизионе. Получив предложение приехать на просмотр, Чеботаев его принял, после чего заключил контракт с александрийцами. 26 июля 2015 года в домашнем матче против запорожского «Металлурга» дебютировал в украинской Премьер-лиге.

В июне 2018 года перешёл в Днепр-1, с которым подписал контракт сроком на один год.

С февраля 2020 года выступает за команду «Слуцк».

Достижения 
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2012/13
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (3): 2009/10, 2010/11, 2014/15

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Таврия»